Leprechaun ist:

 Leprechaun, eine Gestalt der irischen Mythologie
 The Leprechaun (Chick Corea), ein Album von Chick Corea aus dem Jahr 1976
 The Leprechaun (Lil’ Flip), ein Album von Lil’ Flip aus dem Jahr 2000
 Leprechaun (Computerspiel), Arcadespiel von 1982

eine Filmreihe:
 Leprechaun – Der Killerkobold, ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahre 1993
 Leprechaun 2, Fortsetzung von 1994
 Leprechaun 3 – Tödliches Spiel in Las Vegas, Fortsetzung von 1995
 Space Platoon, Originaltitel Leprechaun 4 – In Space, Fortsetzung von 1997
 Leprechaun 5 – In the Hood, Fortsetzung von 2000
 Leprechaun 6 – Back 2 tha Hood, Fortsetzung von 2003
 Leprechaun: Origins, Neuverfilmung aus dem Jahr 2014
 Leprechaun Returns, Fortsetzung des ersten Teils aus dem Jahr 2018

Siehe auch:
 Leprechaunismus, Fehlbildungssyndrom mit Gesichtsauffälligkeiten, Hyperinsulinismus aufgrund eines Defektes am Insulinrezeptor